Nueva Esperanza bezeichnet:

 Nueva Esperanza (Pellegrini), eine Kleinstadt im Departamento Pellegrini in Argentinien
 Nueva Esperanza (Pando), eine Kleinstadt im Departamento Pando in Bolivien
 Nueva Esperanza (El Salvador), eine bäuerliche Genossenschaft im Municipio Jiquilisco, Departamento Usulután, El Salvador
 Nueva Esperanza (Ocosingo), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Esperanza (Tila), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Esperanza (Villaflores), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Nueva Esperanza (Cárdenas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tabasco
 Nueva Esperanza (Macuspana), Ort im mexikanischen Bundesstaat Tabasco
 Nueva Esperanza (Veracruz), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Nueva Esperanza (Canindeyú), Distrikt in Paraguay